Pulvermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Friedemann Pulvermüller (* 1960), deutscher Sprach-, Kognitions- und Neurowissenschaftler
 Friedrich August Pulvermüller (1769–1858), deutscher Bergrat
 Nico Pulvermüller (* 2000), deutscher Kampfsportler des Grapplings